Dia de Todos os Santos — festividade católica

Topônimos geográficos 
Brasil
 Baía de Todos-os-Santos — acidente geográfico na Bahia
 Capitania da Baía de Todos os Santos — uma das capitanias do Brasil durante o período colonial
 Rio Todos os Santos — curso de água em Minas Gerais
 Todos os Santos (Coronel Fabriciano) — bairro em Minas Gerais
 Todos os Santos (Guarapari) — distrito no Espírito Santo
 Todos os Santos (Rio de Janeiro) — bairro no Rio de Janeiro
 Zona turística da Baía de Todos-os-Santos — região turística da Bahia

Guatemala
 Todos Santos Cuchumatán — cidade no departamento de Huehuetenango

Desambiguações de topônimos